Velc, Velch etruszk város alternatív neve
 Velc, Völc település hivatalos neve egy időszakban